Le nom de Thienemann est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 August Friedrich Thienemann (1882-1960), zoologiste et écologiste.
 Johannes Thienemann (1863-1938), ornithologue allemand.
 Ludwig Thienemann (1793-1858), ornithologue allemand.